Байонет Canon EF-S — разновидность байонета EF, разработанный компанией Canon для цифровых фотоаппаратов серии Canon EOS с матрицей формата APS-C. Фотоаппараты с креплением EF-S полностью совместимы со всеми объективами EF, а объективы с креплением EF-S не совместимы с фотоаппаратами, имеющими байонет EF.

Буква «S» в названии означает «Short back focus». Это подразумевает, что задний оптический элемент объектива EF-S расположен ближе к светочувствительному сенсору, чем в полнокадровых (24×36 мм) зеркальных фотоаппаратах. У фотоаппаратов с уменьшенным сенсором размер поднимающегося зеркала тоже меньше, что, с одной стороны, позволяет приблизить задний элемент объектива к фокальной плоскости, а с другой — исключает установку такого объектива на плёночный фотоаппарат или цифровой с более крупным, чем APS-C, сенсором (исключение составляют первые APS-C цифровые зеркальные камеры Canon, а именно D30, D60 и 10D, на них устанавливаются только EF объективы).

Совместимость 
На сегодняшний день байонет EF-S используют следующие фотоаппараты:

 Canon EOS 300D
 Canon EOS 350D
 Canon EOS 400D
 Canon EOS 450D
 Canon EOS 500D
 Canon EOS 550D
 Canon EOS 600D
 Canon EOS 650D
 Canon EOS 700D
 Canon EOS 750D
 Canon EOS 760D
 Canon EOS 800D
 Canon EOS 850D
 Canon EOS 100D
 Canon EOS 200D
 Canon EOS 250D
 Canon EOS 1000D
 Canon EOS 1100D
 Canon EOS 1200D
 Canon EOS 1300D
 Canon EOS 2000D
 Canon EOS 4000D
 Canon EOS 20D (и 20Da)
 Canon EOS 30D
 Canon EOS 40D
 Canon EOS 50D
 Canon EOS 60D (и 60Da)
 Canon EOS 70D
 Canon EOS 77D
 Canon EOS 7D
 Canon EOS 7D Mark II
 Canon EOS 80D
 Canon EOS 90D
Эти фотоаппараты совместимы с объективами как с байонетом EF-S, так и с традиционным EF.

В то же время, аппараты с байонетом EF не могут использовать объективы EF-S. Это связано с тем, что задний оптический элемент объектива EF-S может быть расположен ближе к светочувствительной матрице, чем в малоформатных однообъективных зеркальных фотоаппаратах. Поэтому установка объективов EF-S на байонет EF может вызвать повреждение зеркала, и во избежание этого байонет был доработан таким образом, чтобы объективы EF-S были механически несовместимы с креплением EF на фотоаппарате.

Список объективов 
На сегодняшний день выпущены следующие объективы Canon EF-S:

Галерея

См. также 
 Canon EF
 Canon EOS

Сравнение с креплениями других производителей

Примечания

Ссылки 
 EFLens.com — официальный сайт Canon об объективах EF

 
Байонеты